Michel Maurette est un patronyme porté par :
 Michel Maurette, acteur français
 Michel Maurette (1898-1973), écrivain français
 Michel Maurette, astrophysicien français

Voir aussi